Maillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Maillinger (1831–1884), deutscher Kunstsammler und Kunsthändler
 Joseph Maximilian von Maillinger (1820–1901), bayerischer General der Infanterie und Kriegsminister